Шалакунди — деревня, Видзовский поселковый Совет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Шалакунди — деревня, Опсовский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.